Seña de identidad puede referirse a:

Rasgo que marca la identidad o identificación en un individuo o un grupo.
Señas de identidad, novela de Juan Goytisolo.